Daniel Miller House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Daniel Miller House (Coshocton County, Ohio), ID-Nr. 80002967
 Daniel Miller House (Montgomery County, Ohio), ID-Nr. 75001504